Gros ou Le Gros pode referir-se a:

Pessoas
Antoine-Jean Gros
Jean-Baptiste Louis Gros
Jules Gros
Pierre Le Gros

Localidades
Le Gros-Theil
Dizy-le-Gros
Bairro da cidade de San Sebastián

Desambiguação